Rump ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Rump (* 1949), deutscher Künstler
 Bernd Rump (* 1947), deutscher Theatermacher und -autor, Lyriker, Songwriter
 Carsten Rump (* 1981), deutscher Fußballspieler
 Christian Godtfred Rump (1816–1880), dänischer Maler
 Daniel Rump (1549–1600), deutscher evangelischer Geistlicher und Kirchenliederdichter, siehe Daniel Rumpius
 Ernst Rump (1872–1921), deutscher Kaufmann, Kunstsammler und -mäzen
 Franz Karl von Rump zu Crange, Domherr in Münster
 Georg Rump (1875–1944), deutscher Politiker (DHP), MdL Preußen
 Gerhard Charles Rump (1947–2020), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Galerist
 Heinrich Rump (1768–1837), deutscher Pädagoge und Bremer Stadtbibliothekar
 Heinrich Rump (Architekt) (1879–1952), deutscher Architekt
 Hermann Rump (1830–1875), deutscher katholischer Theologe
 Joachim Rump (1686–1749), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johann Rump (1871–1941), deutscher protestantischer Geistlicher und Schriftsteller
 Konrad Rump († 2013), deutscher Politiker und Unternehmer
 Louise Rump (1873–1955) war als Louise Ebert die Ehefrau von Reichspräsident Friedrich Ebert
 Manfred Rump (1941–2016), deutscher Fußballspieler
 Martin Rump (* 1996), estnischer Autorennfahrer
 Richard Rump (1896–1985), auch: Richard H. Rump, deutscher Gebrauchsgraphiker und Plakatkünstler
 Siegfried Rump (* 1955), deutscher Mathematiker (Wissenschaftliches Rechnen)
 Walther Rump (1878–1965), deutscher Medizinphysiker und Hochschullehrer

Rump steht für:
 Rump (Einheit), ein altes Salzmaß

RuMP steht als Abkürzung für:
 Ribulosemonophosphatweg, einen Stoffwechselweg bei bestimmten Bakterien

RUMP